El término Fuente de Diana cazadora es el nombre de varias fuentes (obras de arquitectura):

Fuentes

En España 
 Fuente de Diana cazadora, en la ciudad de Madrid;

En México 
 Fuente de Diana cazadora, en la Ciudad de México;
 Fuente de Diana cazadora, en Acapulco;
 Fuente de Diana cazadora, en Ixmiquilpan;
 Fuente de Diana cazadora, en Tijuana;
 Fuente de Diana cazadora, en Chihuahua;
 Fuente de Diana cazadora, en Ciudad Juárez;
 Fuente de Diana cazadora, en Ixtapan de la Sal;
 Fuente de Diana cazadora, en Monterrey;
 Fuente de Diana cazadora, en Tlalnepantla de Baz;
 Fuente de Diana cazadora, en Villa de Álvarez;
 Fuente de Diana cazadora, en Tuxtla Gutiérrez;
 Fuente de Diana cazadora, en Villahermosa;